Josep Duran (España, segle XX) va ser un compositor català d'òpera i música religiosa. Va exercir com a mestre de la capella i organista del Palau de la Comtessa de Barcelona . Va ser deixeble de Francesc Durant de Nàpols. Quan torna a Barcelona exerceix de mestre de capella del Marqués de Los Vélez de la catedral de Barcelona.

Algunes de les seves obres es troben, en còpies manuscrites, a l'Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega (Lleida), al fons que va ser propietat de Lluís Serrat. El seu arxiu personal fou destruït accidentalment a principis de la dècada del 1980. Se li coneix un Pare Nostre a 3 veus i orgue del 1903.

Bibliografia 
 Artis, Josep (16 de juliol de 1936). «El músic Josep Duran». Mirador (en català) (387): 5.
 Josep Mª Vilar i Torrens «Duran, Josep» Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, pàg.565, Madrid; SGAE, 2000, vol.4.

Referències 

Compositors catalans